Метафосфорная кислота — одноосновная кислота, простейшая формула которой HPO3; действительный же состав её молекул выражается формулой (HPO3)n, где n = 3,4,5 и т. д. В чистом виде представляет собой стекловидную массу, легко растворимую в воде.
В раствор она переходит в виде полимера, который имеет кольцевую структуру. Через некоторое время кольца расщепляются и образуются полифосфорные кислоты с цепным строением молекул. Она очень ядовита. Однако соли метафосфорной кислоты (метафосфаты) применяют для смягчения воды, снижения ее коррозионной активности, для удаления накипи с паровых котлов, кроме того, метафосфаты входят в состав некоторых моющих средств.

Получение 

 Взаимодействие оксида фосфора(V) c водой на холоде:

Качественная реакция 
Качественной реакцией на метафосфорную кислоту может служить взаимодействие с нитратом серебра. Раствор кислоты помещают в пробирку, далее осторожно по стенке пробирки приливают водный раствор аммиака, а затем нитрат серебра. Аммиак необходим для нейтрализации образующейся азотной кислоты, потому что соль серебра может существовать только в слабощелочной или нейтральной среде.

 

Осадок имеет белый цвет.

Физико-химические свойства 

Метафосфорная кислота представляет собой белое стеклообразное вещество, хорошо растворимое в воде и, присоединяя её, постепенно переходит в ортофосфорную кислоту:

См. также 
 Фосфор

Литература 
 
 
 

Неорганические вещества
Соединения фосфора
Неорганические кислородсодержащие кислоты
Метафосфаты